Ruszyn (ukr. Рішин) – wieś na Ukrainie, w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego.

Bibliografia 
 wieś na mapie

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon jaworowski